Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1988/89, waarin de club vicekampioen werd en de Europacup II veroverde. Het was het eerste seizoen van Johan Cruijff als hoofdcoach van de Catalaanse topclub.

Trainerswissel en transfers
In 1988, enkele maanden na zijn ontslag bij Ajax, ging Johan Cruijff aan de slag bij Barcelona. Hij volgde er de Spanjaard Luis Aragonés op. Carles Rexach en Tonny Bruins Slot werden zijn assistenten.

Nadat een deel van de spelersgroep een persconferentie had georganiseerd wegens een financieel dispuut zette voorzitter Josep Lluís Núñez meer dan tien spelers aan de deur. Zo vertrok de West-Duitse middenvelder Bernd Schuster naar aartsrivaal Real Madrid. Cruijff kreeg zo de mogelijkheid om een zo goed als nieuwe spelerskern samen te stellen. Bij vicekampioen en bekerfinalist Real Sociedad werden Txiki Begiristain, José Mari Bakero en Luis López Rekarte weggehaald. Eusebio en Julio Salinas van Atlético Madrid maakten eveneens de overstap naar Barcelona en ook jeugdproduct Guillermo Amor kreeg van Cruijff een kans in het eerste elftal.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1988-1989 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Meyba

Transfers

Zomer

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

Europacup II

Finale

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

1988
Barcelona